Высочиновка — название населённых пунктов.

 Высочиновка — село в Луганской области Украины.
 Высочиновка — село в Харьковской области Украины.